De Panne, comune belga
plurale di panna, derivati del latte
plurale di panna, barriere antinquinamento
guasto